Miyaviuta ~Dokusou~ () — пятый студийный альбом японского J-Rock-исполнителя Мияви, изданный в 2006 году.

Об альбоме 
Miyaviuta ~Dokusou~ — третий студийный альбом Мияви, изданный под эгидой мейджор-лейбла UMG — был выпущен 13 сентября 2006 года — через месяц после выхода четвёртого диска MYV Pops и за сутки до дня рождения музыканта. В противоположность инструментально-разноплановому MYV Pops, на Miyaviuta ~Dokusou~ звучит только акустическая гитара с небольшим вкраплением перкуссии. Лирика альбома концентрируется на теме любви или её утраты. Подзаголовок альбома (~Dokusou~ — «соло») указывает на то, что Мияви написал все тексты и музыку, а также сыграл на ведущих инструментах. Пластинка достигла 25-й строчки в хит-параде Oricon и 17-й позиции в чарте CDjournal.

Список композиций

Участники записи 
 Мияви — вокал, акустическая гитара, бубен
 Юко Накакита — перкуссия (треки 3, 6, 7, 11)
 Судзи — чечётка (трек 6)
 Хидэки Цуцуми — продюсирование, аранжировка

Примечания 

Альбомы Японии